Piedino – in lingua italiana, diminutivo di piede
 Piedino – protagonista della serie di film d'animazione Alla ricerca della valle incantata
 Piedino – una delle terminazioni metalliche dei circuiti elettronici
 Piedino il questurino – film del 1974
 Piedino – gesto di approccio e seduzione non verbale che consiste nello sfiorare intenzionalmente col proprio piede (o con la scarpa) il piede o la scarpa della persona da sedurre

Pagine correlate 
 Piede (disambigua)

Altri progetti